Cofidis (bank).
Cofidis (vrouwenwielerploeg)
Cofidis (wielerploeg).